Pas-de-Calais, een Frans departement
Nauw van Calais (zeestraat), een zeestraat tussen Frankrijk en Engeland